Wingert steht für:

 Weinberg, für den Weinbau landwirtschaftlich genutzte Fläche
 Ortsteil der Ortsgemeinde Stein-Wingert im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz, siehe Stein-Wingert #Wingert
 Wingert, von 1915 bis 1918 und von 1940 bis 1944 Name der Gemeinde Vigny im Département Moselle in Frankreich, siehe Vigny (Moselle)

Wingert ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Wingert (1897–1962), luxemburgischer Lehrer, Politiker und Widerstandskämpfer
 Chris Wingert (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 Friedrich Wingert (1939–1988), deutscher Medizin-Informatiker und Bio-Mathematiker
 Jürgen Wingert (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Lutz Wingert (* 1958), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Wengert